Bill Smith, es un nombre propio masculino que hace referencia a varios artículos:

 Bill Smith (1929 - 1993), ingeniero y mánager estadounidense, padre de Six Sigma
 Bill Smith (1935), piloto de motociclismo británico
 William F. "Bill" Smith (1939), baloncestista estadounidense
 William A. "Bill" Smith (1949), baloncestista estadounidense